Transporter (în traducere din engleză: transportor sau transportator) se poate referi la:

 Transporter (anglicism), un tip de autovehicule destinate transportului de persoane și/sau mărfuri
 Volkswagen Transporter, un model de microbuz

Film și televiziune 
 Transporter (Star Trek), un tip fictiv de device  pentru teleportare în universul Star Trek
 The Transporter (franciză), o series de filme de acțiune cu Jason Statham
 The Transporter, un film de acțiune din 2002 cu Jason Statham
 Transporter 2, un film de acțiune din 2005 cu Jason Statham
 Transporter 3, un film de acțiune din 2008 cu Jason Statham
 Transporter: The Series, un serial din 2012 cu Chris Vance

Muzică 
 Transporter (album), un album din 2004 de Immaculate Machine

Vezi și
 
Transportor blindat pentru trupe
Transportor Amfibiu Blindat
Transported, un film australian din 1913